Волков, Роман:

 Волков, Роман Валериевич (род. 1979) — прозаик, сценарист и драматург.
 Волков, Роман Леонидович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Волков, Роман Максимович (1773—1831) — художник, представитель академизма.
 Волков, Роман Михайлович (1885—1958) — литературовед, первый ректор советского Института народного образования в Одессе.